Cârligei ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cârligei (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Cârligei (Gorj), Dorf im Kreis Gorj